European Champions League 2003-2004 – edizione della competizione di pallavolo femminile europea
 European Champions League 2003-2004 – edizione della competizione di pallavolo maschile europea